Козловщинский сельсовет — название нескольких административно-территориальных единиц.

 Козловщинский сельсовет — административно-территориальная единица в составе Поставского района Витебской области Белоруссии.
 Козловщинский сельсовет — административно-территориальная единица в составе Дятловского района Гродненской области Белоруссии.